Jelena Karleusa () este o cântăreață sârbă.

Discografie
 Огледалце (1995)
 Жените се момци (1996)
 Вештице, виле (1997)
 Јелена (1998)
 Гили, гили (1999)
 За своје године (2001)
 Само за твоје очи (2002)
 Магија (2005)
 JK Revolution (2008)
 The Diamond Collection (2009)
 Дива (2012)

Note

Nașteri în 1978
Cântăreți sârbi 
Sârbi în viață
Cântărețe de muzică pop